Berlin-Steglitz, een stadsdeel van Berlijn
Steglitz-Zehlendorf, een Berlijns district waartoe onder meer het stadsdeel Steglitz behoort
Berlin-Steglitz, een voormalig Berlijns district, in 2001 met Zehlendorf gefuseerd tot Steglitz-Zehlendorf